Trezzini steht für:
 Trezzini (Adelsgeschlecht), italienischsprachige adlige Familie aus Astano im Schweizer Kanton Tessin

Trezzini ist der Familienname folgender Personen:
 Celestino Trezzini (1883–1967), Schweizer Priester, Lokalhistoriker, Forscher und Publizist
 Domenico Trezzini (1670–1734), Schweizer Architekt
 Pietro Antonio Trezzini (1692–vor 1770), Schweizer Architekt